S-Bahn-Netze, die die Stadt Karlsruhe bedienen, sind:
 Stadtbahn Karlsruhe (auch Straßenbahn-artig im Innenstadtbereich)
 S-Bahn Rhein-Neckar